Tritle ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Augustus Tritle (1833–1906), US-amerikanischer Politiker
 Stewart Tritle (1871–1947), US-amerikanischer Tennisspieler